Компанія Урожай - українська компанія. Заснована 26 грудня 2000 року Володимиром Чайкою в м.Тернопіль.